Aspiració de cossos estranys a l'aparell respiratori, en el camp de la medicina.
 Aspiració en el camp de la fonètica.